Aryee peut faire référence à : 
 Bernard Aryee (né en 1973), footballeur ghanéen.
 Joyce Aryee, femme politique et femme d'affaires ghanéenne.